Nevasca - tempestade de neve;
Nevasca (DC Comics) - um personagem das histórias em quadrinhos, publicado pela DC Comics;
Nevasca (Marvel Comics) - um personagem das histórias em quadrinhos, publicado pela Marvel Comics;

Desambiguação